Автошлях М 14 — автомобільний шлях міжнародного значення на території України, Одеса—Мелітополь—Новоазовськ—кордон з Росією.
 Мессьє 14 — кульове зоряне скупчення в сузір'ї Змієносця.

Зброя 

 M14/41 — італійський середній танк часів Другої світової війни.
 M14 (автоматична гвинтівка) — американська військова автоматична гвинтівка під набій 7,62×51 мм НАТО (.308 Winchester).